Ваталово — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Слободского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Слободской сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 52 км, до центра муниципального образования Арзубихи — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Кузьминская, Захариха, Арзубиха.

По переписи 2002 года население — 11 человек.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района